De Wereldbeker schaatsen 2012/2013 - 1500 meter mannen begon op 18 november 2012 in Heerenveen en eindigde daar op 10 maart 2013.

Titelverdediger was Håvard Bøkko uit Noorwegen, die vorig jaar de laatste race won en zodoende zijn overwinning in het eindklassement veilig stelde. Dit seizoen werden de zes wedstrijd elk door een andere schaatser gewonnen, het was Zbigniew Bródka die naast zijn overwinning ook nog andere drie podiumplekken behaalde en daarmee meer punten verzamelde dan Bart Swings en Håvard Bøkko.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Heerenveen (1)

Kolomna

Astana

Inzell

Erfurt

Heerenveen (2)

Mannen 1500 meter
2012/2013